Ze o ZE puede referirse a:
 З (ze), una letra del alfabeto cirílico; 
 ぜ o ゼ (ze), letras japonesas del silabario hiragana y katakana, respectivamente; 
 Zé (IPA: ), el hipocorístico portugués del nombre José (IPA: ); 
 Líneas Aéreas Azteca, cuyo código IATA es ZE; o
 Síndrome de Zollinger-Ellison

Siglas